Ujezd steht für 
 die russische Verwaltungseinheit Ujesd (in wissenschaftlicher Transliteration)
 den vor allem in Tschechien häufigen Ortsnamen Újezd